Saint-Damien (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Localités

Au Canada
 Saint-Damien (autrefois Saint-Damien-de-Brandon), dans Lanaudière
 Saint-Damien-de-Buckland, dans la MRC de Bellechasse

En France
 San-Damiano

En Italie
 San Damiano d'Asti
 Santi Cosma e Damiano

Œuvres
 Croix de Saint-Damien